Андреас Сандер (; ) — немецкий горнолыжник. Специализируется в скоростных дисциплинах. Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в скоростном спуске, участник Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Карьера 
Дебютировал на этапе Кубка мира в Бормио в сезоне 2007/2008. 

Самый крупный успех в карьере пришёл в 31 год, когда Сандер сенсационно выиграл серебряную медаль на чемпионате мира 2021 в Кортине д'Ампеццо. От золота его отделила 0.01 секунды.

5 марта 2023 года на этапе Кубка мира в американском Аспене, впервые в карьере, поднялся на подиум, заняв второе место в супергиганте.

Места в зачётах Кубков мира

Примечания

Ссылки 
 

Горнолыжники Германии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года